Nestea (произносится: Нести, акроним от NEStle и TEA — чай) — швейцарская торговая марка бутилированного холодного чая; зарегистрированный товарный знак Nestlé. Впервые продукт был представлен потребителям в 1948 году в Швейцарии. В России производился с 2004 по 2018 год и заменен на Fuzetea.

C 2004 по 2017 годы производством и дистрибуцией продукта в России занималась The Coca-Cola Company. 1 января 2018 года эксклюзивным производителем и дистрибьютором холодного чая Nestea в России стала липецкая компания «Росинка» (ОАО «Компания Росинка»).

Состав 
Состав: вода, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральные ароматизаторы, экстракт чая (чёрный / зелёный), подсластитель (экстракт листьев стевии) и т. п.

Nestea в мире 
Почти в каждой стране мира выпускается собственная разновидность холодного чая Nestea.

Вкусы холодного чая Nestea в России

Чёрный чай 
 Чёрный чай со вкусом лимона
 Чёрный чай со вкусом персика
 Чёрный чай со вкусом лесные ягоды
 Чёрный чай со вкусом манго-ананас
 Чёрный чай со вкусом груша-ваниль
 Чёрный чай со вкусом вишня-персик

Зелёный чай 
 Зелёный чай
 Зелёный чай со вкусом лайм-мята
 Зелёный чай со вкусом малина
 Зелёный чай со вкусом клубника-алоэ вера
Ранее в России выпускались следующие вкусы Nestea:
 Чёрный чай со вкусом апельсин-корица (2006-2007 год)
 Зелёный чай со вкусом цитрус а(1-ое поколение, со вкусом лимона и лайма) (2013-2017)
 Зелёный чай со вкусом цитруса (2-ое поколение, со вкусом лимона и апельсина) (2017 год)
 Белый чай со вкусом абрикоса (до 2012)
 Красный чай со вкусом груша (до 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт продукта
 Страница продукта на сайте компании «Росинка»

Безалкогольные негазированные напитки
Торговые марки The Coca-Cola Company
Торговые марки Nestlé
Торговые марки чая